Auhagen

Familienname folgender Personen:

 Friedrich Auhagen (1899–1954), deutsch-amerikanischer Literaturwissenschaftler und Propagandist
 Hendrik Auhagen (* 1951), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)

 Kurt Auhagen (1870–1923), deutscher Architekt
 Otto Auhagen (1869–1945), deutscher Volkswirt
 Richard Auhagen (um 1822–nach 1880), deutscher Wasserbau-Ingenieur und Architekt
 Ulrike Auhagen (* 1967), deutsche Altphilologin
 Ute Hofmann-Auhagen, deutsche Unternehmerin
 Wolfgang Auhagen (* 1953), deutscher Musikwissenschaftler

Städte:

 Auhagen, ist ein Dorf im Landkreis Schaumburg in Niedersachsen

Unternehmen:

 Auhagen (Modelleisenbahn), Hersteller von Modellbahn-Zubehör